Parabola est un film belge réalisé par Karim Ouelhaj.
 Parabola est le titre d'une chanson du groupe américain Tool figurant sur l'album Lateralus.
 Parabola GNU/Linux-libre est un système d'exploitation GNU/Linux basé sur la distribution Arch Linux.